Andrew Benintendi – giocatore di baseball statunitense
 Livio Benintendi – politico italiano
 Orsino Benintendi – scultore italiano